Nordöarna kan syfta på:

Nordöarna – en region (sýslur) på Färöarna, se Norðoyar
Nordöarna, Orkneyöarna – en grupp av öar i Orkneyöarna
Nordöarna, Shetlandsöarna – de norra öarna på Shetlandsöarna
Northern Isles – ögrupp bestående av Orkney och Shetland i Storbritannien

Se även
Sodor